

Вохтога — селище міського типу, Грязовецький район, Вологодська область
 Вохтога — присілок, Грязовецький район, Вологодська область